Frans Weisz, een Nederlands filmer
 Géza Weisz, Nederlands acteur
 Rachel Weisz, een Engelse actrice
 Zoni Weisz, een Nederlands overlevende van de Holocaust.

Zie ook 
 Weiss (doorverwijspagina)